Cacahuatlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cacahuatlán, Puebla, ort, Zihuateutla, 
 Cacahuatlán, Guerrero, ort, Teloloapan, 
 Cacahuatlán, Oaxaca, ort, Mazatlán Villa de Flores, 

Robotskapade Mexikoförgreningar